Jutras, nom masculin de type agricole.
Plusieurs Jutras est dans la région bromptonville.

Patronyme 

 (par ordre alphabétique)
 Albert Jutras (1900-1981), radiologiste québécois ;
  ;
 Daniel Jutras, avocat et universitaire québécois ;
 Hélène Jutras (1975-), traductrice, essayiste et romancière québécoise ;
 Jean-Gilles Jutras (1927-2013), chroniqueur québécois en œnologie ;
 Jeanne d'Arc Jutras (1927-1992), journaliste, romancière et militante canadienne ;
 Manon Jutras (1967-), coureuse cycliste canadienne ;
 Normand Jutras (1948-), homme politique québécois ;
 Pierre Jutras (1945-), réalisateur, scénariste et producteur canadien ;
  ;
 Richard Jutras, acteur américain.